Ruhl ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Sebastian Ruhl (* ≈1977), deutscher Umweltingenieur und Jazzmusiker
 Bastian Ruhl (* 1987), deutscher Unternehmer und Spieleautor
 Donald Jack Ruhl (1923–1945), US-amerikanischer Marine
 Jakob Richard Ruhl (1878–), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johann Christian Ruhl (1764–1842), Bildhauer, Illustrator und Architekt in Hessen-Kassel
 Johann Ruhl (1877–1957), deutscher Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Julius Eugen Ruhl (1796–1871), kurhessischer Oberhofbaumeister und Oberbaudirektor
 Klaus-Jörg Ruhl (* 1945), deutscher Historiker
 Ludwig Ruhl (1879–1971), deutscher Gymnasiallehrer und Altphilologe
 Ludwig Sigismund Ruhl (1794–1887), deutscher Maler, Graphiker, Akademieprofessor und Museumsdirektor
 Michael Ruhl (* 1984), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Michel Ruhl (1934–2022), französischer Schauspieler
 Sarah Ruhl (* 1974), US-amerikanische Theaterautorin
 Siegfried Ruhl (1870–1962), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Thomas Ruhl (* 1956), deutscher Autor, Fotograf und Verleger
 Wilhelm Ruhl (1848–1926), deutscher Ingenieur und Erfinder der Ruhl’schen Kohlenstaubfeuerung
 

Ruhl bezeichnet:
 Automobiles Ruhl, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 die umgangssprachliche Bezeichnung der Stadt Ruhla

Siehe auch:
 Rule
 Rühl